Schäferberg bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Schäferberg, Berg in Berlin
 Schäferberg, Berg in Lüge, Ortsteil der altmärkischen Gemeinde Fleetmark, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Schäferberg, Sporn des Altenmarkskopfes bei Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schäferberg (Espenau), Ortslage des Ortsteils Mönchehof der hessischen Gemeinde Espenau, Landkreis Kassel, Hessen
 Schäferberg (Dreetz), Wohnplatz der Gemeinde Dreetz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Schäferberg (Neuhausen/Spree), Gemeindeteil in der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schäferberg, Berg mit Festung in Kłodzko (Glatz), Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen.

Siehe auch:
 Schafberg